Distrikt Yanacancha bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Yanacancha (Chupaca), Distrikt in der Provinz Chupaca (Region Junín)
 Distrikt Yanacancha (Pasco), Distrikt in der Provinz Pasco (Region Pasco)